Vie et Lumière, une association cultuelle internationale.
 Vie et Lumière, une association artistique belge.